

Persone
 Luigi Agretti (1877-1937) – pittore e decoratore italiano
 Mauro Agretti (1949-2017) – calciatore italiano

Altro
 Agretti – nome comune della Salsola soda